Ossanna hat folgende Bedeutungen:

 Johann Ossanna (1870–1952), deutsch-italienischer Elektrotechniker
 Joseph Ossanna (1928–1977), US-amerikanischer Informatiker

 Ossanna-Kreis, ein Kreisdiagramm der Asynchronmaschine

Siehe auch:
 Osanna
 Osanna (Band)
 Ossana
 Hosanna